Turznica bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Turznica (Ostróda), Dorf der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Theuernitz, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Turznica (Police), Wohnplatz der Gmina Police, Powiat Policki in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Arneburg, Gemeinde Königsfelde, Kreis Ueckermünde, Pommern